Lexington steht für:

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lexington (Alabama)
 Lexington (Arkansas)
 Lexington (Georgia)
 Lexington (Illinois)
 Lexington (Indiana)
 Lexington (Kentucky)
 Lexington (Maine)
 Lexington (Massachusetts)
 Lexington (Michigan)
 Lexington (Anoka County, Minnesota)
 Lexington (Le Sueur County, Minnesota)
 Lexington (Mississippi)
 Lexington (Missouri)
 Lexington (Nebraska)
 Lexington (New York)
 Lexington (North Carolina)
 Lexington (Ohio)
 Lexington (Oklahoma)
 Lexington (Oregon)
 Lexington (Pennsylvania)
 Lexington (South Carolina)
 Lexington (Tennessee)
 Lexington (Texas)
 Lexington (Virginia)
 früherer Name von Anamosa, Iowa
 Lexington County

Sonstiges:
 der Name eines US-amerikanischen Automobilherstellers: Lexington Motor Company
 der Name mehrerer Schiffe der US Marine: USS Lexington, darunter:
 USS Lexington (CV-2), ein Flugzeugträger, 1942 gesunken
 USS Lexington (CV-16), ein Flugzeugträger, jetzt Museumsschiff
 der Name eines Dampfschiffes, auf dem sich eine Katastrophe ereignete: Lexington (Schiff, 1835)
 ein Kriegsschauplatz des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges: Gefechte von Lexington und Concord
 ein Rennpferd: Lexington (Pferd)

Ebenfalls trägt die Tokioter Promi-Disko Lexington Queen das Wort im Namen.

Siehe auch
 Lexington Creek
 Lexington Table, Tafelberg im westantarktischen Queen Elizabeth Land
 Lexington